ET je beseda ali dvočrkovna kratica, ki ima več pomenov:

 et je latinsko za »in«
 ET sinonim E.T. je okrajšava iz angleškega Extraterrestrial - zunajzemeljski ali nezemljan. 
 ET (nezemljan ali vesoljček) je namišljena oseba iz znanstvenofantastičnega filma E.T. Vesoljček (1982) režiserja Stevena Spielberga.
 Estonščina (ISO 639 alpha-2, et)
 dvočrkovna koda ISO 3166 za Etiopijo
 hrvaška glasbena skupina ET 
 Eurotransplant

Glej tudi